Тармо:

Персоналии 
 Тармо, Дженеба (род. 1989) — американская легкоатлетка.
 Тармо, Руут Юльевич (1896—1967) — эстонский и советский актёр театра и кино.

Корабли 
 «Тармо» — финский ледокол-памятник, расположенный в Хельсинки, который считается единственным в мире в своём роде.
 «Тармо» — эстонский ледокол для проводки судов в Финском заливе в зимний период.